— японская фамилия; также может означать:

 Хаяси — японский музыкальный инструмент.

Фамилия

А, Д 
 Хаяси, Акихиро (род. 1987) — японский футболист.

Ё 
 Хаяси, Ёсики (род. 1965) — японский музыкант, песенник и продюсер.
 Хаяси, Ёсимаса (род. 1961) — японский политик, сын Ёсиро Хаяси.
 Хаяси, Ёсиро (1927—2017) — японский политик.

К, М 
 Хаяси, Кёко (1930—2017) — японская писательница.
 Хаяси, Кэнтаро (род. 1972) — японский футболист.
 Хаяси, Масуми (род. 1961) — японка, известная тем, что в 1998 году на летнем фестивале в городе Вакаяма подмешала мышьяк в горшок с карри, от отравления которым умерли 4 человека.

Р, С 
 Хаяси Радзан (1583—1657) — японский мыслитель, законодатель, поэт раннего периода Эдо.
 Хаяси, Саки (род. 1995) — японская баскетболистка.
 Хаяси, Сэндзюро (1876—1943) — японский генерал, 32-й премьер-министр Японии.

Т 
 Хаяси, Тадасу (1850—1913) — японский дипломат.
 Хаяси, Тадатака (1848—1941) — даймё.
 Хаяси, Тюсиро (1920—2010) — японский астрофизик.

Ф, Х 
 Хаяси, Фумико (1903—1951) — японская писательница.
 Хаяси, Хиромори (1831—1896) — японский композитор.

Ю 
 Хаяси, Юмика (1970—2005) — японская порноактриса, звезда пинку эйга.
 Хаяси, Юки (род. 1984) — японская лучница.

См. также 
  — аналог фамилии в китайском языке.